Rocchigiani ist der Familienname folgender Personen:
Graciano Rocchigiani (1963–2018), deutscher Boxer
Ralf Rocchigiani (* 1963), deutscher Boxer